hrabstwo Dorchester (ang. Dorchester County) w USA, w stanie Maryland
 hrabstwo Dorchester (ang. Dorchester County) w USA, w stanie Karolina Południowa
 Dorset – hrabstwo w Anglii